Auneuil é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 27.33 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, incorporou a antiga comuna de Troussures ao seu território.

Demografia 

Comunas de Oise